Ено́лы (также алкенолы) — α-гидроксиалкены (виниловые спирты), соединения общей формулы RRC=CROH.

Енолы находятся в таутомерном равновесии с соответствующими карбонильными соединениями — альдегидами (R = H) или кетонами.
 

Карбонильная таутомерная форма термодинамически выгодней енольной (на 54—71 кдж/моль; согласно правилу Эльтекова), поэтому в большинстве случаев кетоформа в равновесной смеси преобладает. Так, в ацетоне енольная форма составляет лишь 2,4, в циклогексаноне — 2,5.

При повышении кислотности протонов в α-положении к карбонильной группе содержание енольной формы возрастает, в случае β-дикарбонильных соединениях за счёт стабилизации енольной формы при образовании внутримолекулярной водородной связи, участвующей в шестичленном плоском цикле, содержание енольной формы повышается. В ацетоуксусном эфире около 7 %, а в ацетилацетоне — 76 %:
 

В тех случаях, когда содержание енольной формы составляет порядка процента, её можно отделить, например используя общее правило, что внутримолекулярно-хелатированные енолы более летучи и в то же время труднее кристаллизуются. Енольную форму можно оттитровать, при этом титрование проводят быстро, чтобы равновесие енол-кетон не успело восстановить концентрации.

Енолят-ионы часто генерируют из соответствующих карбонильных соединений при низких температурах. Чаще всего для этого применяют ЛДА или гексаметилдисилазиды щелочных металлов или алкиллитиевые соединения при −78 °C. Енолят-ионы стабилизированы за счёт мезомерии (см. Теория химического строения) и являются амбидентантными нуклеофилами:

Примечания

Литература

См. также 
 Инолы
 Кетоны
 Таутомерия
 Хиноны
 Этенол